Хелм-Слёнски () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Беруньско-лендзинский повят, Силезское воеводство. Население — 5556 человек (на 2005 год).

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства